A 2020. évi nyári olimpiai játékokon a kerékpározás férfi egyéni időfutam versenyszámát július 24-én rendezték Tokió környékén.

Az időfutamon a szlovén Primož Roglič teljesítette a leggyorsabban a 44 kilométeres távot, ezzel a korábbi síugró első olimpiai érmét szerezte meg. Magyar indulója nem volt a versenynek.

Végeredmény

Források

Kerékpározás a 2020. évi nyári olimpiai játékokon